Африканис — порода собак, издревле использующихся в качестве охотничьей, пастушьей, сторожевой собаки в Южной Африке.

Внешний вид 
Собака среднего размера, стройного телосложения, с подшёрстком, мускулистая. Создает впечатление быстрой, выносливой и стойкой собаки. Исторически развиваясь в сложных условиях Африки, имеет энергосберегающий образ жизни, что отражается в его внешности. В длину тело вытянуто больше, чем в высоту. У собак с правильным телосложением видны ребра. Африканис может быть любого цвета. Существует также особая разновидность породы с жёсткой шерстью, однако такие собаки встречаются значительно реже. Высота в холке кобелей и сук — от 50 до 60 см (допускается отклонение на 2-3 см).

Темперамент 
Поскольку на протяжении веков африканисы свободно бродили в районах проживания человека, в них сочетаются привязанность к людям и необходимость свободного места и свободы передвижения. Люди, которым традиционно принадлежат эти собаки, не вступают с ними в телесный контакт. Однако места проживания этих собак редко бывают изолированными от людей, других собак и домашнего скота, что обеспечивает нормальную социализацию и адаптацию. Это также влечёт за собой то, что африканисы проявляют осторожное территориальное поведение. Они хорошо относятся к человеку, не будучи навязчивыми. Показывают высокий инстинкт выживания. Во время охоты собаки активны и бдительны, проявляют большое рвение и выносливость. Африканис — дружелюбная собака. Независима, нуждается в свободном пространстве. Несмотря на свободолюбие, при правильном подходе африканис легко обучаем.

Примечания 

Африканские породы собак